Тихий океан — крупнейший океан в мире.
 «Тихий океан» — мини-сериал HBO TV об участии США во Второй мировой войне на Тихом океане.
 «Тихий океан» — широковещательная радиостанция, вещавшая из Владивостока.